Het seizoen 1969/70 van de Belgische Vierde Klasse ging van start op 6 september 1969 en eindigde op 7 juni 1970. 

Léopold Club Bastogne won in Vierde Klasse A, KFC Dessel Sport won in Vierde Klasse B, KSV Oudenaarde won in Vierde Klasse C en KSK Tongeren won in Vierde Klasse D.

Gedegradeerde teams

Deze teams waren gedegradeerd uit de Derde Klasse voor de start van het seizoen:
 KFC Wezel Sport (rechtstreeks uit 3A)
 K. Olympia SC Wijgmaal (rechtstreeks uit 3A)
 RES Jamboise (rechtstreeks uit 3B)
 RRC Gent (rechtstreeks uit 3B)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Eerste Provinciale voor de start van het seizoen:

Antwerpen
 KSK Hoboken
 FC Itegem

Brabant
 KHO Merchtem
 R. Wavre Sport

Limburg
 SK Bree

Oost-Vlaanderen
 KRC Lokeren

West-Vlaanderen
 KFC Torhout

Henegouwen
 RFC Houdinois

Luik
 R. Alliance Melen-Micheroux
 R. Jeunesse Sportive Bas-Oha

Luxemburg
 Bomal FC

Namen
 RUW Ciney

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 Léopold Club Bastogne (kampioen 4A)
 KFC Dessel Sport (kampioen 4B)
 KSV Oudenaarde (kampioen 4C)
 KSK Tongeren (kampioen 4D)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Eerste Provinciale op het eind van het seizoen:
 RCS Halanzy (rechtstreeks uit 4A)
 Voorwaarts Tienen (rechtstreeks uit 4A)
 RSC Athusien (rechtstreeks uit 4A)
 KFC Verbroedering Geel (rechtstreeks uit 4B)
 FC Itegem (rechtstreeks uit 4B)
 VC De Leeuwkens Teralfene (rechtstreeks uit 4B)
 Stade Kortrijk (rechtstreeks uit 4C)
 RFC Houdinois (rechtstreeks uit 4C)
 FC Sportverbroedering Wevelgem (rechtstreeks uit 4C)
 KFC Moedige Duivels Halen (rechtstreeks uit 4D)
 R. Jeunesse Sportive Bas-Oha (rechtstreeks uit 4D)
 Bomal FC (rechtstreeks uit 4D)

Eindstand

Vierde Klasse A

Vierde Klasse B

Vierde Klasse C

Noot: RUS Tournai en KFC Izegem eindigden op een gedeelde 2e plaats. Een testwedstrijd zou bepalen wie op plaats 2 eindigde en dus kon deelnemen aan de eindronde voor de tweede gerangschikte teams. De wedstrijd eindigde op 1-1. RUS Tournai won na penalty's.

Vierde Klasse D

Eindronde tweede gerangschikten
De vier teams die op de tweede plaats eindigden speelden een eindronde. De bedoeling van deze eindronde is om een eindrangschikking te bekomen. Indien er een extra plaats zou vrijkomen in een hogere reeks, dan promoveerde het hoogst gerangschikte team. Elk team speelde eenmaal tegen elkaar op neutraal terrein. Er was echter geen bijkomende promovendus.

Speeldag 1

Speeldag 2

Speeldag 3

Eindstand

Eindronde kampioenen Vierde Klasse
De vier teams die kampioen werden in hun reeks speelden onderling een eindronde om te bepalen wie de winnaar van Vierde Klasse zou worden.

Ronde 1
In de eerste ronde werden telkens twee teams tegen elkaar uitgeloot. Er werd een heen- en terugwedstrijd gespeeld. De winnaars speelden de finale.

Heen

Terug

Finale
De twee winnaars van ronde 1 speelden een finale om te bepalen wie de kampioen van Vierde Klasse werd.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Vierde klasse voetbal België
Belgie 4